Roko puede hacer referencia a:

 Roko Karanušić (1982-), jugador de tenis de Croacia.
 Roko Leni Ukić (1984-), jugador de baloncesto de Croacia.
 Roko, personaje del juego de rol Hombre lobo: El Apocalipsis.
 Roko, cantante y actriz española nacida en Alcalá la Real en 1989.